est une chanson composée par Eden Ahbez.
  est une télésuite de Joe Wright, sortie en 2000.
  est un téléfilm canadien de Kari Skogland, diffusé en 2000.
  est le surnom de Richard Morgan Fleihr, ancien catcheur américain.